Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.
Надія Петрова виграла титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо з рахунком 6–3, 7–5.

Основна сітка

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікаційна сітка
Displayed below is the qualifying draw of the Qatar Ladies Open 2006 Singles.

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Results

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Results 
 wtatour.com website 
 iftennis.com website 

Qatar Ladies Open
2006